

Воронка — ліва притока Південного Бугу, басейн Чорного моря. Вінницька область.
 Воронка — права притока Турії, басейн Чорного моря. Волинська область.

Воронка — ліва притока річки Упи, басейн Каспійського моря.  Тульська область.

 Воронка — впадає до Фінської затоки Балтійського моря.  Ленінградська область.